Sheridan Love (nascida em 13 de outubro de 1984) é o nome artístico de uma atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2011, aos 27 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Dallas